Carlo Vanzina (1951-2018), réalisateur italien,
  (1949-), scénariste, producteur et journaliste italien,
 Steno, né Stefano Vanzina (1915-1988), réalisateur et scénariste italien.

Patronyme italien